Zamach w Stambule – akt terroryzmu, który miał miejsce 13 marca 1999. W wyniku wybuchu bomby zginęło 13 osób
 Zamachy w Stambule – seria ataków terrorystycznych, które miały miejsce 15 i 20 listopada 2003. W wyniku eksplozji materiałów wybuchowych zginęło ok. 60 osób, a ponad 700 zostało rannych
 Zamach w Stambule – akt terroryzmu, który miał miejsce 9 marca 2004. W wyniku strzelaniny zginęła 1 osoba, a 5 odniosło rany
 Zamach na amerykański konsulat w Stambule – akt terroryzmu, który miał miejsce 9 lipca 2008. W wyniku strzelaniny zginęło 6 osób (w tym 3 zamachowców), 1 osoba została poważnie ranna
 Zamach w Stambule – akt terroryzmu, który miał miejsce 27 lipca 2008. W wyniku wybuchu dwóch bomb zginęło 17 osób, a 154 odniosło rany
 Zamach w Stambule – akt terroryzmu, który miał miejsce 31 października 2010. W wyniku wybuchu bomby zginął zamachowiec, a 32 osoby, głównie policjanci, odniosło rany
 Zamach w Stambule – akt terroryzmu, który miał miejsce 6 stycznia 2015. W wyniku wybuchu bomby zginął zamachowiec i jedna ofiara, a 2 osoby, odniosły rany
 Zamach w Stambule (12 stycznia 2016)
 Zamach w Stambule (19 marca 2016)
 Zamach na lotnisku w Stambule (2016) – akt terroryzmu, który miał miejsce 28 czerwca 2016. W wyniku wybuchu bomby zginęło co najmniej 36 osób a ponad 150 zostało rannych
 Zamach w Stambule (10 grudnia 2016)
 Zamach w Stambule – akt terroryzmu, który miał miejsce 1 stycznia 2017
 Zamach w Stambule (13 listopada 2022) – akt terroryzmu, który miał miejsce 13 listopada 2022 r. W wyniku eksplozji bomby zginęło 6 osób.

Zobacz też 
 Zamach w Ankarze

Przypisy